Bakerilymnaea är ett släkte av snäckor. Bakerilymnaea ingår i familjen dammsnäckor.

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor 

Dammsnäckor
Bakerilymnaea